Harald Smith kan syfta på:

* Harald Smith (1879–1977), norsk skidåkare 
 Harald Smith  (1888–1973), dansk pedagog 
 Harald Smith (1920–2000), svensk militär
Harald "Harry" Smith (1889–1971), svensk botaniker